Pesce flauto può riferirsi alle seguenti specie ittiche:
 Specie della famiglia Aulostomidae
 Specie della famiglia Fistulariidae
 Fistularia commersonii